Lavista est un patronyme hispanique porté notamment par :

 Mario Lavista (1943-2021), compositeur mexicain ;
 Raúl Lavista (1913-1980), musicien, chef d’orchestre et compositeur mexicain.